Лос Нопалес има више значења:

 Лос Нопалес (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Нопалес (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Нопалес, Лас Бугамбилијас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Нопалес (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Нопалес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Нопалес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Нопалес (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Нопалес (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Нопалес (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Нопалес (Тлалчапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Нопалес (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Нопалес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Нопалес (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Нопалес (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Нопалес (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Нопалес, Карурита (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Нопалес, Ранчо Соберанес (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Нопалес (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Нопалес (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Нопалес (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Нопалес (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику